|-
| 29401 Asterix || 1996 TE || 1 octombrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 29402 Obelix ||  || 14 octombrie 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 29403 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 29404 Hikarusato ||  || 9 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 29405 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29406 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29407 - || 1996 UW || 20 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29408 - ||  || 3 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 29409 - ||  || 14 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29410 - ||  || 15 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29411 ||  || 20 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 29412 ||  || 27 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 29413 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29414 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29415 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29416 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29417 ||  || 6 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 29418 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29419 - ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 29420 - ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 29421 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 29422 ||  || 9 ianuarie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 29423 ||  || 9 ianuarie 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 29424 - ||  || 29 ianuarie 1997 ||  || A. Testa, 
|-
| 29425 - ||  || 13 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29426 ||  || 11 februarie 1997 ||  || 
|-
| 29427 Oswaldthomas ||  || 7 martie 1997 ||  || 
|-
| 29428 - ||  || 31 martie 1997 ||  || 
|-
| 29429 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29430 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29431 Shijimi ||  || 12 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 29432 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29433 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29434 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29435 Mordell ||  || 8 mai 1997 ||  || 
|-
| 29436 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29437 i martie ||  || 7 iunie 1997 || Castres || 
|-
| 29438 || 1997 MV || 26 iunie 1997 ||  || 
|-
| 29439 - ||  || 28 iunie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 29440 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 29441 - ||  || 2 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29442 - ||  || 8 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 29443 Remocorti ||  || 13 iulie 1997 ||  || , 
|-
| 29444 - ||  || 6 iulie 1997 || Moriyama || 
|-
| 29445 - || 1997 PH || 1 august 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 29446 - || 1997 PX || 4 august 1997 || Caussols || 
|-
| 29447 Jerzyneyman ||  || 12 august 1997 ||  || 
|-
| 29448 Pappos || 1997 QJ || 23 august 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 29449 - ||  || 29 august 1997 ||  || 
|-
| 29450 Tomohiroohno ||  || 28 august 1997 ||  || 
|-
| 29451 - ||  || 2 septembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 29452 - ||  || 3 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 29453 - ||  || 5 septembrie 1997 || Majorca || À. López, R. Pacheco
|-
| 29454 - ||  || 9 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 29455 - ||  || 23 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 29456 Evakrchová ||  || 24 septembrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 29457 Marcopolo ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 29458 Pearson ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 29459 ||  || 29 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 29460 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29461 ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 29462 - ||  || 29 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 29463 Benjaminpeirce || 1997 TB || 2 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 29464 Leonmiš ||  || 5 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 29465 - ||  || 3 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29466 - ||  || 8 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29467 Shandongdaxue ||  || 15 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 29468 - || 1997 UC || 20 octombrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 29469 - ||  || 25 octombrie 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| 29470 - ||  || 26 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 29471 Spejbl ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 29472 Hurvínek ||  || 27 octombrie 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 29473 Krejčí ||  || 21 octombrie 1997 || Ondřejov || , 
|-
| 29474 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 29475 - ||  || 29 octombrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 29476 Kvíčala ||  || 31 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 29477 Zdíkšíma ||  || 31 octombrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 29478 - ||  || 28 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29479 - ||  || 1 noiembrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 29480 ||  || 1 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 29481 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29482 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29483 Boeker ||  || 3 noiembrie 1997 || Solingen || 
|-
| 29484 Honzaveselý ||  || 9 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 29485 ||  || 2 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 29486 ||  || 2 noiembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 29487 ||  || 14 noiembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 29488 - || 1997 WM || 18 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29489 - || 1997 WQ || 18 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29490 Myslbek || 1997 WX || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 29491 Pfaff ||  || 23 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 29492 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29493 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29494 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 29495 - ||  || 27 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 29496 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 29497 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29498 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29499 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29500 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-